Shimada bezeichnet:

 Shimada, eine Stadt in der Präfektur Shizuoka in Japan
 Shimada (Frisur) auch Shimada-mage, eine japanische Frisur

Shimada ist der Familienname folgender Personen:

 Shimada Bokusen (1867–1943), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Izumi Shimada (* 1948), japanischer Anthropologe und Archäologe
 Koshiro Shimada (* 2001), japanischer Eiskunstläufer
 Masahiko Shimada (* 1961), japanischer Schriftsteller
 Shimada Saburō (1852–1923), japanischer Journalist und Politiker
 Shimada Shigetarō (1883–1976), japanischer Admiral und Marineminister im Pazifikkrieg
 Shintarō Shimada (* 1995), japanischer Fußballspieler

 Shōzō Shimada (1933–2016), japanischer Maler
 Shūsuke Shimada (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Takahiro Shimada (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Takumi Shimada (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Thomas Shimada (* 1975), japanischer Tennisspieler
 Yōko Shimada (1953–2022), japanische Filmschauspielerin
 Yoshiaki Shimada (* 1989), japanischer Straßenradrennfahrer
 Yūki Shimada (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yūsuke Shimada (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yuzuru Shimada (* 1990), japanischer Fußballspieler